Zebulon steht für: 

 Sebulon, einer der zwölf Söhne Jakobs in der Bibel
 eine Figur aus der Puppentrickserie Das Zauberkarussell
 ehemaliger Name der schwedischen Heavy-Metal-Band Desultory 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Zebulon (Georgia), im Pike County
 Zebulon (Kentucky), im Pike County
 Zebulon (North Carolina), im Wake County